Jablanica (de jablan/yablan/јаблан, qui signifie peuplier), est un toponyme qui peut désigner :

Localités 

  ou Yablanitsa, ville de la  province de Lovetch ;
 Jablanica ou Yablanitsa, village de la  province de Sofia.

 Jablanica, une ville et une municipalité situées dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Čelić, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Trnovo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;

 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Rožaje ;

 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Boljevac, district de Zaječar ; 
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja ;
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Čajetina, district de Zlatibor ;
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ; 
 Jablanica, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
 Jablanica, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška ;
 Jablanica, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška ;
 Jabllanicë/Jablanica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (selon le Kosovo) ou district de Pejë/Peć (selon la Serbie) ;
 Jabllanicë/Jablanica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć ;
 Jabllanicë/Jablanica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Prizren, district de Prizren.

Autre division administrative 
 le district de Jablanica, une subdivision administrative de la Serbie centrale.

Rivière 
 la Jablanica ou Yablanitsa, une rivière de Bulgarie ;
 la Jablanica, une rivière de Serbie, affluent de la Južna Morava ;
 la Jablanica, une région de Serbie qui doit son nom à la rivière Jablanica ;
 la Jablanica, une autre rivière de Serbie qui constitue un des bras formant la Kolubara.

Montagne 
 la Jablanica, une montagne séparant la République de Macédoine et l'Albanie.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme